Николай Николаевич Сухотин:
 Сухотин, Николай Николаевич (1816—1879) — генерал-лейтенант, Подольский гражданский губернатор.
 Сухотин, Николай Николаевич (1847—1918) — генерал от кавалерии.